Pasajeros puede hacer referencia a:
 Pasajeros, película de 2008, ópera prima del director de cine  Rodrigo García Barcha; 
 Pasajeros, película de 2016 dirigida por Morten Tyldum .